A férfi 100 méteres síkfutás világrekordjának fejlődése
A női 100 méteres síkfutás világrekordjának fejlődése